Симоне Верди (; 12 июля 1992, Брони, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Торино», выступающий на правах аренды за клуб «Эллас Верона».

Клубная карьера 
Верди начал свою карьеру в академии «Милана». В 2011 году перешёл на правах совместного владения в «Торино». В 2013 году на правах аренды перешёл в команду Юве Стабия.

С 2013 по 2015 год играл за «Эмполи». 25 июня 2015 года «Милан» выиграл у «Торино» борьбу за права на Верди по итогам «слепого» аукциона за € 450 тыс., и Верди перешёл в стан «красно-чёрных» на постоянной основе.

16 августа 2015 года перешёл в «Эйбар» на правах аренды сроком на один сезон с правом выкупа. В январе 2016 года отправился в полугодовалую аренду в «Карпи». В июле 2016 года перешёл из «Милана» в другой итальянский клуб «Болонья». Летом 2018 года стал игроком «Наполи».

Международная 
22 сентября 2010 года он был призван в юношескую сборную Италии до 19 лет. 31 мая 2014 года был призван в молодёжную сборную Италии до 21 года, за которую дебютировал 4 июня 2014 года в матче с Черногорией.

Статистика

Клубная

Статистика за сборную

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Салернитана»